American Gladiators kan syfta på:

 American Gladiators (datorspel) – ett videospel som tillverkades 1991 av Incredible Technologies
 American Gladiators (TV-serie, 1989) – ett amerikanskt TV-program 1989–1996

Se även
 Gladiatorerna (TV-program) – ett svenskt TV-program